Хоти́мльское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Южском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Хотимль.

Географические данные 
 Общая площадь: 217,2215 км²
 Расположение: западная часть Южского района
 Граничит:
 на севере — с Палехским районом Ивановской области 
 на западе — с Савинским районом Ивановской области 
 на северо-западе — с Шуйским районом Ивановской области
 на юге — с Холуйским сельским поселением
 на востоке — с Мугреево-Никольским сельским поселением  
 на юго-востоке — с Южским городским поселением
На территории поселения расположен  памятник природы регионального значения — водохранилище в Гридинском лесничестве.

История 
Образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 53—ОЗ «О городском и сельских поселениях в Южском муниципальном районе».

Население 

 Занятость населения

Состав сельского поселения

Упразднённые населённые пункты
Фофаново

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения находится по адресу: 155639, Ивановская область, Южский район, с. Хотимль, ул. Центральная, д. 2.
Глава администрации — Г.М. Порожнякова .

Примечания

Ссылки 
Сведения на сайте Администрации Хотимльского сельского поселения

Муниципальные образования Южского района
Сельские поселения Ивановской области